Marcus Vinícius (ur. 1963) – brazylijski piłkarz grający na pozycji napastnika
 Marcus Vinícius (ur. 1984) – brazylijski piłkarz grający na pozycji napastnika
 Marcus Vinícius Dias – brazylijski koszykarz